Walk, Don't Run (film), film uit 1966
Walk, don't run (nummer), instrumentaal nummer van onder meer The Ventures
Walk, don't run (album), album van The Ventures
Walk, don't run, vol. 2, album van The Ventures met Walk, don't run 64